Мари́ Лафоре́ (, настоящее имя Майтена́ Мари́ Брижи́тт Думена́к, ; 5 октября , , Жиронда, Франция — 2 ноября , , , Во, Швейцария) — франко-швейцарская певица и актриса.

Биография

Происхождение 
Майтена Думенак родилась 5 октября 1939 года в городке Сулак-сюр-Мер во французском департаменте Жиронда в семье инженера и математика, сотрудника Национального центра научных исследований Жана Эжена Дени Думенака (; 1909—1983) и домохозяйки Марии-Луизы Сен-Гили (; 1912—1993). Имя Майтена — баскского происхождения и означает «любимая»; оно достаточно широко распространено в Аквитании. Второе имя, Мари, было дано в честь матери, а также тётки Майтены — Марии-Терезы (). Фамилия Думенак — каталанская (от имени Доминик): семья отца Мари Лафоре жила в деревне  в Восточных Пиренеях.

Карьера 

Карьера будущей певицы началась благодаря случаю. В 19 лет Майтена без подготовки приняла участие в конкурсе «Рождение звезды» на радиостанции , заменяя заболевшую сестру Александру. Случайность обернулась победой на конкурсе. Вскоре, в 1963 году, Мари Лафоре записала песню, ставшую её первым настоящим шлягером — «» («Время сбора винограда любви») .  Громкий успех пришёл к певице в возрасте 23 лет. Её внезапная популярность во многом объяснялась особой манерой и стилем — совершенно отличным от музыкальной моды 1960-х годов. Песни Мари Лафоре не имели ничего общего с захватившим тогда французскую эстраду жизнерадостным танцевальным стилем «йе-йе».

В 1960 году сёстры Думенак отправилась на прослушивание в театр, где Мари заметил режиссёр Рене Клеман, искавший героиню для своего нового детективного фильма «На ярком солнце». Сыграв в этой картине вместе с Аленом Делоном, Лафоре стала знаменитостью и получила много ролей в 1960-х годах. В 1961 году она вышла замуж за Жана-Габриэля Альбикокко, снявшего её в некоторых своих работах, включая картину «», основанную на  Бальзака. После этого фильма прозвище героини закрепилось за самой Лафоре.

В 1966 году в исполнении Мари Лафоре впервые прозвучала её самая популярная песня — «Manchester et Liverpool» («Манчестер и Ливерпуль»; музыка , слова ). В конце 1960-х — начале 1970-х годов Лафоре записала «» («Моя любовь, мой друг»; музыка Андре Поппа, слова Эдди Марне), позднее прозвучавшую в фильме Франсуа Озона «8 женщин», «Ivan, Boris et moi» («Иван, Борис и я»; музыка , слова Эдди Марне), «» («Нежность»; музыка Юбера Жиро, слова ), «Viens, viens» («Вернись, вернись» — кавер-версия международного хита «», впервые исполненного западногерманским певцом Саймоном Баттерфлаем; музыка и оригинальный английский текст Свена Линуса, французский перевод ) и ряд других известных песен.

В конце 1960-х Мари стала довольно характерной фигурой на французской поп-сцене. Её музыка выделялась, возможно, слишком сильно для её нового лейбла CBS Records, ожидавшего от неё более оптимистичных и простых песен. Она была заинтересована в создании большего количества личных записей, но, наконец, сдалась. Несмотря на то, что в 1970-х годах были выпущены её самые успешные в коммерческом отношении синглы («Viens, viens» и «Il a neigé sur Yesterday» — «Вчера шёл снег», баллада о распаде The Beatles), Мари постепенно потеряла интерес к своей певческой карьере.

В 1978 году певица переехала в Женеву, приняв швейцарское гражданство. Там же она открыла художественную галерею, занялась арт-бизнесом и полностью отказалась от музыки.

Последние 30 лет Мари Лафоре почти не выступала с сольными песенными концертами, посвятив себя кино и театру. В 1999 году Лафоре с триумфом вышла на театральную сцену в роли Марии Каллас. В начале 1990-х годов она записала диск с песнями собственного сочинения, занималась журналистикой. В 2005 году после 30-летнего перерыва вернулась к песенным концертам, выступив на сцене Театра Буфф-Паризьен. В 2007 году анонсировала прощальное гастрольное турне, которое позднее была вынуждена отменить по состоянию здоровья.

Личная жизнь 

В 1961 году Мари Лафоре вышла замуж за режиссёра Жана-Габриэля Альбикокко (, 1936—2001).

В 1965—1967 годах жила в фактическом браке с бизнесменом марокканско-еврейского происхождения Жюдасом Азуэлосом (, 1935—2021). От этого союза родились двое детей: дочь Лиза Азуэлос (, род. 1965), режиссёр и сценарист фильмов «Лол» и «», и сын Жан-Мехди-Абрахам Азуэлос (, род. 1967).

В 1971 году вышла замуж за бизнесмена и арт-коллекционера Алена Кан-Срибера (, род. 1942); от этого брака — дочь Ева-Мария-Дебора Кан-Срибер (, род. 1974).

Во второй половине 1970-х годов состояла в близких отношениях с аукционистом, писателем и арт-коллекционером  (, род. 1939).

В 1980 году в Женеве вышла замуж за хирурга Пьера Мейера (, род. 1930).

7 сентября 1990 года вышла замуж за биржевого маклера Эрика де Лавандейра́ (, род. 1948), с которым рассталась четыре года спустя.

В выпуске французской телевизионной программы  от 9 февраля 2002 года Лафоре выступила с публичными обвинениями в адрес последнего супруга. По её словам, после развода с де Лавандейра её преследовала «преступная организация, связанная с Орденом солнечного храма и обладающая бюджетом, примерно в двести пятьдесят раз превышающим бюджет Франции».

Болезнь и смерть 
Мари Лафоре умерла от остеогенной саркомы в клинической больнице швейцарской общины Женолье 2 ноября 2019 года. После погребальной службы, состоявшейся 7 ноября в парижской церкви Сент-Эсташ, Лафоре была похоронена рядом со своими родителями на кладбище Пер-Лашез (участок 49).

Популярность в СССР 

 В Советском Союзе Мари Лафоре получила известность как певица с конца 1960-х — начала 1970-х годов благодаря аудиопубликациям в журнале «Кругозор» и музыкальным радиопередачам Виктора Татарского. Популярность в СССР приобрели «Manchester et Liverpool», «Viens, viens», «Mon amour, mon ami», «Ivan, Boris et moi» (позднее исполнявшаяся Эдитой Пьехой и Аллой Иошпе) и другие международные хиты Лафоре. Мелодия песни «Manchester et Liverpool» в исполнении инструментального оркестра Франка Пурселя ежедневно сопровождала прогноз погоды в телевизионной программе «Время» с 1968 года по февраль 1981 года и с июня 1990 года по август 1991 года. С 2015 года мелодия звучит при прогнозе погоды на российском федеральном телеканале ОТР.
 В самом известном в мире русским кукольном представлении XX века — «Необыкновенном концерте» Театра кукол Сергея Образцова (1946, обновлённая редакция 1968, ТВ-версия 1972) — фигурирует «французская певица из Парижа» Мари Жють: персонаж, соединивший в себе узнаваемые черты Жюльетт Греко, Мирей Матьё и Мари Лафоре. Роль ведущего «Необыкновенного концерта» конферансье Эдуарда Апломбова исполнил Зиновий Гердт, впервые представивший Лафоре советским слушателям в майском выпуске аудиожурнала «Кругозор» за 1968 год.

Дискография

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Альбомы на испанском языке

Альбом на итальянском языке

Альбом на португальском языке

Мини-альбомы (Франция)

Синглы из альбомов

Синглы на итальянском языке

Синглы на немецком языке

Intégrale Fragile de A à Z — 4 CD — 1994

Intégrale Festival 1960/1970 — 7 CD — 1998

Intégrale 18 CD — 2020

Фильмография

Примечания